Cratere Stein – cratere lunare
Cratere Stein – cratere su Venere